Assis Brasil kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Assis Brasil (ort), Acre, 
 Assis Brasil (kommun), Acre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar